O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2006 foi um torneio de Rugby Sevens (7 jogadores por time) disputado por equipes do estado do Rio Grande do Sul, organizado e promovido pelo Grupo de Desenvolvimento do Rugby/RS hoje atual Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2006 foi o Charrua Rugby Clube.

Equipes Participantes

Campeão 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2006 no Brasil‎